Miralles puede referirse a:
Santa María de Miralles, municipio de Cataluña, España.
El castillo de Miralles del siglo X que se encuentra en el municipio de Santa María de Miralles.
Miralles, pueblo abandonado y despoblado que pertenece al antiguo término de Espluga de Serra.
La iglesia de Santa María de Miralles es una la iglesia románica situada en el lugar más alto del pueblo Miralles. 
El castillo de Miralles era un castillo medieval, de época románica, que pertenecía al pueblo de Miralles.
El Portal Miralles es un cercado y puerta de acceso a la Casa Miralles, obra del arquitecto modernista Antoni Gaudí.
La Casa de los Miralles de Catí, es un edificio catalogado como Bien de Relevancia Local.

Personas 
Personas que tienen Miralles como primer apellido:

Albert Miralles (1982-), baloncestista español;
Alberto Miralles (1940-2004), dramaturgo español;
Ana Miralles (1959-), dibujante española;
Carles Miralles (1944-2015), poeta español;
Enric Miralles (1955-2000), arquitecto español;
Ezequiel Miralles (1983-), futbolista argentino;
Fina Miralles Nobell (1950-), artista plástica española;
Francesc Miralles (1968-), escritor español;
Francisco Miralles (1848-1901), pintor español;
Jaime Miralles (1920-2003), abogado español;
Joan Miralles Ribas (1946-1993), actor español;
Jordi Miralles (1962-2015), político español;
Josep Miralles (1860-1947), religioso español;
Juan de Miralles (1713-1780), comerciante español;
Juan Miralles Ostos (1930-2011), historiador mexicano;
Julio Miralles (1971-2008), escritor chileno;
Melchor Miralles (1958-), periodista español;
Obdulio Miralles (1867-1894), pintor español;
Ramón Miralles (1936-), futbolista español;
Ricard Miralles (1944-), músico español;
Ricardo Miralles (1954-), historiador español;
Valerià Miralles i Ortolà (1939-1997), político español;
Xelo Miralles, periodista española.

Personas que tienen Miralles como segundo apellido:
Ángela Aparisi Miralles, catedrática española;
Antonio García Miralles (1942-), abogado y político español;
Eugenio Coronado Miralles (1959-), químico y físico español;
Francisco Castell y Miralles (1842-1917), periodista y político español;
Francisco Rosselló Miralles (1863-1933), pintor español;
Jordi García-Díe y Miralles de Imperial (1927-1999), sacerdote español;
José Manuel García-Díe y Miralles de Imperial (1916-1990), sacerdote español;
Josep Llorente i Miralles (1932-2009), jugador y entrenador de hockey patines español;
Lluís Recoder Miralles (1958-), abogado y político español;
Manuel García Miralles (1918-1970), escritor español;
Natalio Félix Botana Miralles (1888-1941), empresario uruguayo;
Sergio Pérez Miralles (1991-), futbolista español;
Víctor Cucurull Miralles, divulgador español.